White se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Adam White
 Alain Campbell White
 A. Robin White
 Cyril Tenison White
 David C. White
 Errol Ivor White
 Frank White
 Francis Buchanan White
 F. Joy White
 Henry Lake White
 Jean White
 John White of Royal Navy
 Richard Alan White
 Theodore Greely White
 Timothy D. White
 William T.White